Bärnau heißen eine Stadt und Ortsteile:

 Bärnau, Stadt im Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Bärnau (Fahrenzhausen), Einöde der Gemeinde Fahrenzhausen im Landkreis Freising, Bayern
 Bärnau (Pocking), Einöde der Stadt Pocking im Landkreis Passau, Bayern

 Bärnau (Gemeinde Gosau), Weiler der Gemeinde Gosau im Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Siehe auch:
 Bernau